El término horqueta puede referirse, en esta enciclopedia:

 a La Horqueta, localidad del departamento de Colonia, en Uruguay;
 a Horqueta, ciudad del norte de Paraguay;
 a la horqueta, una planta gramínea tropical o subtropical;
 a La Horqueta, barrio no oficial de la localidad de San Isidro, Buenos Aires, Argentina;
 en la agricultura, a la horca u horqueta, un apero de labranza.